The Originals může být:
 The Originals (seriál) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2013
 The Originals (skupina) – americká R&B a soulová hudební skupina založená v roce 1966
 The Originals (album, Kiss) – box set americké rockové skupiny Kiss z roku 1976
 The Originals (album, The Statler Brothers) – album americké countryové skupiny The Statler Brothers z roku 1979
 The Originals (komiks) – grafický román Davea Gibbonse z roku 2004